Нейматова — женская форма фамилии Нейматов.

 Известные носители 
 Нейматова, Мадика Нурали кызы (1907—?) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1948).
 Нейматова, Машадиханум Саадулла кызы (1924—2016) — советский и азербайджанский историк-эпиграфист, востоковед.